Basilika St. Michael steht für
 Basilika St. Michael (Altenstadt), Deutschland
 Basilika St. Michael (Miramichi), Kanada
 Basilika St. Michael (Absam), Österreich